Світ твоїх Переживань (в акторському мистецтві) — здатність актора переживати почуття і думки зображуваного персонаж а при кожному виконанні ролі; творча основа  системи  К. С. Станіславського.
 Переживання в психології.
 Переживання (застаріле) — пережиток.
 Переживання — триваліше життя, ніж у кого-небудь. (Мати Єсеніна пережила сина).

Посилання